As competições de taekwondo na categoria até 67 kg feminino foram disputadas em 10 de agosto no ExCeL, em Londres.

Resultados
Legenda
SDP - Vitória por sudden death point (ponto de ouro).
PTG - Vitória por points gap (diferença de pontos).

Respecagem

Eventos do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012